Клаудія Янс і Алісія Росольська були чинними чемпіонками. Цього разу вони виступали з іншими партнерками.
Янс грала в парі з Владімірою Угліржовою, а Росольська - з Мартою Домаховською. У цьому поєдинку перемогли Росольська і Домаховська, але потім у півфіналі їх перемогли Марія Кондратьєва і Ярослава Шведова.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, перемігши у фіналі пару Кондратьєва і Шведова з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Парний розряд